Медведниковы — русская фамилия.

Род купцов Медведниковых прославился своей благотворительной деятельностью в Иркутске и Москве:

 Логин Фёдорович Медведников и Прокофий Федорович Медведниковы — иркутские купцы начала XIX века; контролировали рынок пушнины в Якутии
 Елизавета Михайловна Медведникова — жена Логина Фёдоровича; завещала свой капитал на благотворительность
 Логин Логинович Медведников — сын Логина Фёдоровича, известный купец и благотворитель в Иркутске
 Иван Логинович Медведников — сын Логина Фёдоровича, известный купец и благотворитель в Иркутске и Москве. Его жена, Александра Ксенофонтовна завещала свой капитал на благотворительность; на него были созданы Медведниковская гимназия, больница и лазарет.

Купеческие династии